Bo Sahlin kan syfta på bland andra:

* Bo Sahlin (1901–1949), svensk läkare och företagsledare
 Bo Sahlin (1924–2017), svensk arkitekt
 Bo Sahlin (född 1952), svensk mediadirektör och politiker (socialdemokrat)